Hinterschlag ist der Name folgender Orte:

 Hinterschlag (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Hinterschlag (Gemeinde Peilstein), Ortschaft der Gemeinde Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich